Peyriguère steht für:

 Peyriguère, eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées

Peyriguère ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Peyriguère (1883–1959), französischer katholischer Priester und Einsiedler